Województwo wrocławskie (początkowo, tuż po II wojnie światowej, nazywane też nieoficjalnie województwem dolnośląskim) – województwo ze stolicą we Wrocławiu, jedno z siedemnastu istniejących do reformy administracyjnej w 1975, ze stolicą we Wrocławiu.

W roku 1945 tymczasową siedzibą władz wojewódzkich była przez krótki czas Trzebnica, a potem Legnica (wówczas nazwę tę pisano także Lignica). Według danych z 1950 blisko 40% ówczesnych mieszkańców stanowili Polacy z Kresów Wschodnich.

W latach 1946-1950 woj. wrocławskie graniczyło z województwami: poznańskim i śląskim oraz z Czechosłowacją i NRD, a w latach 1950-1975 dodatkowo z województwami: opolskim i zielonogórskim.

W wyniku reformy w 1975 z woj. wrocławskiego wydzielono województwa: jeleniogórskie, legnickie i wałbrzyskie.

Ludność

Podział administracyjny

1946

1973
Źródło:

Zobacz też 
 Podział administracyjny Polski (1944–1950)
 Podział administracyjny Polski (1950–1956)
 Podział administracyjny Polski (1957–1975)
 reforma administracyjna w Polsce (1975)
 geografia Polski
 województwo dolnośląskie

Przypisy 

Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu
Województwa 1945–1975
Województwo wrocławskie